Kagawa - Uma prefeitura do Japão.

 6665 Kagawa - 6665 Kagawa, um asteroide da cintura principal, a 2,783792 UA.

 Clã Kagawa - Clã Kagawa, um pequeno clã do Japão durante o Período Sengoku (século XVI).

 Toyohiko Kagawa - Toyohiko Kagawa, um pacifista japonês, religioso cristão e defensor dos direitos trabalhistas. 

 Shinji Kagawa - Shinji Kagawa, um futebolista japonês que atua como meia, atualmente está sem clube.